Myoxocephalus är ett släkte av fiskar som först beskrevs av Tilesius (ex Steller, och fick sitt nu gällande namn av 1811. Myoxocephalus ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Simpor
Myoxocephalus